Леко — хорватське прізвище, походить від хорватської укороченої (розмовної) форми давньогрецького імені Александрос.

 Єрко Леко — хорватський футболіст
 Йосип Леко — хорватський політик
 Іван Леко — хорватський футболіст і тренер
 Петер Леко — угорський шахіст

Хорватські прізвища